Њури има више значења:
 Њури (Јужна Каролина)
 Њури (Пенсилванија)
 Њури (Северна Ирска)